Горяни може да се отнася:

 Горяни (записвано и като Горени) - село в община Врабчище, Северна Македония;
 Горяни (област Габрово) – село в община Трявна, област Габрово;
 Горянско движение – горяни са участниците във въоръжената съпротива срещу комунистическия режим след 9 септември 1944 година;
 Горяни (филм) - 1-ва и 2-ра част на режисьора Атанас Киряков;
 Горян – село в Егейска Македония, Гърция.